Kummetz ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Kummetz (1905–1990), deutscher Eishockeyspieler 
 Oskar Kummetz (1891–1980), deutscher Generaladmiral im Zweiten Weltkrieg